Герцог Ферия () — испанский аристократический титул, созданный королем Филиппом II в 1567 году для Гомеса Суареса де Фигероа, 5-го графа Ферия (1523—1571), сына 3-го графа Ферия и 2-го маркиза де Прьего (1505—1528).

Название титула происходит от названия муниципалитета Ферия (провинция Бадахос, автономное сообщество Эстремадура).

Графы де Ферия 
 Лоренсо II Суарес де Фигероа (1408—1461), 2-й сеньор де Ферия (1429), 1-й граф де Ферия (1460—1461), сын Гомеса Суареса де Фигероа (1382—1429), 1-го сеньора де Ферия.
 Гомес II Суарес де Фигероа (ок. 1430—1506), 2-й граф де Ферия (1461—1506), сын предыдущего
 Лоренсо III Суарес де Фигероа (ок. 1460—1528), 3-й граф де Ферия (1506—1528), сын предыдущего
 Педро Фернандес де Кордова и Фигероа (1518—1552), 4-й граф де Ферия (1528—1552), старший сын предыдущего
 Гомес Суарес де Фигероа и Кордова (1523—1571), 5-й граф де Ферия (1552—1571), младший брат предыдущего.

Герцоги де Ферия

Генеалогическое древо 

<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;"></div>

Ссылки 
 Duques de Feria

Герцоги Испании